Colton Fretter (né le  à Harrow, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2006, il commence sa carrière avec les Gladiators de Gwinnett dans l'ECHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Spartans de Michigan State || NCAA ||35 ||7 ||15 ||22 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Spartans de Michigan State || NCAA ||39 ||6 ||11 ||17 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Spartans de Michigan State || NCAA ||40 ||20 ||24 ||44 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Spartans de Michigan State || NCAA ||45 ||10 ||19 ||29 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2006-2007 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||51 ||36 ||32 ||68 ||46 ||4 ||3 ||0 ||3 ||4
|-
|2007-2008 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||2 ||2 ||0 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Wolves de Chicago || LAH ||8 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008||Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||18 ||9 ||2 ||11 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Pirates de Portland || LAH ||80 ||24 ||16 ||40 ||43 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2009-2010 || Falcons de Springfield || LAH ||79 ||26 ||29 ||55 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2010-2011 || Hockey Club Bolzano || Série A ||35 ||23 ||23 ||46 ||38 ||10 ||2 ||7 ||9 ||14
|-
|2011-2012 || Iserlohn Roosters || DEL ||52 ||20 ||14 ||34 ||56 ||2 ||2 ||0 ||2 ||2
|-
|2012-2013 || HC Olten || LNB ||34 ||23 ||23 ||46 ||50 || 1|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
|2012-2013|| Kloten Flyers || LNA ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2013-2014 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 46 || 16 || 20 || 36 || 65 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Sheffield Steelers || EIHL || 61 || 27|| 40|| 67||71  || 4 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 2015-2016 || Sheffield Steelers || EIHL || 19 || 10 || 2 || 12 || 16 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Sheffield Steelers || EIHL || 48 || 26 || 25 || 51 || 27 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || Sheffield Steelers || EIHL || 45 ||18 || 24 || 42 || 71|| - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
ECHL
2007 : nommé recrue de l'année (Trophée John A. Daley)

Notes et références 

Naissance en mars 1982
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du HC Bolzano
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du HC Olten
Joueur du EHC Kloten
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur des Sheffield Steelers
Attaquant de hockey sur glace